Crépy ist der Name mehrerer französischer Orte und Regionen:

 Crépy (Aisne) im Département Aisne
 Frieden von Crépy, wurde in Crépy (Aisne) geschlossen
 Crépy (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Crépy-en-Valois im Département Oise
 Kanton Crépy-en-Valois im Département Oise
 Grafschaft Crépy
 Crépy (Weinbaugebiet), ein Weinbaugebiet am südlichen Ufer des Genfersees

Es ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Simon von Crépy (um 1048–1080), Graf von Crépy
 Etienne Louis Crepy (c. 1700–1759), Kartograph, Nachfolger von Georges Louis Le Rouge
 Luc Crépy (* 1958), französischer Geistlicher, Bischof von Versailles